Radvanice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radvanice (okres Přerov)
 Radvanice (okres Trutnov)